«Безымянка» — станция Самарского метрополитена. Расположена на 1-й линии между станциями «Кировская» и «Победа».

Станция расположена на улице Победы, на перекрёстке с улицей Ново-Вокзальной.

История

Строительство 
В 1981 году началась проходка первого тоннеля. В марте 1982 года закончена проходка тоннеля «Безымянка» — «Кировская». В 1985 году станция была готова к отделке.

Пуск 
Станция открыта 26 декабря 1987 года в составе первого пускового участка Куйбышевского метрополитена «Юнгородок» — «Победа».

Вестибюли и пересадки 
Вестибюли оборудованы лестницами, выход на улицу осуществляется через подземные переходы.

Техническая характеристика 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения (глубина заложения ~8 метров).

Привязка общественного транспорта

Автобус

Троллейбус 

 Маршрутное такси:
 № 89 «НФС — ТЦ „МегаСтрой“»
 № 124 «Рынок „Норд“ — Смышляевка»
 № 126с «Ж/Д вокзал — Ж/Д переезд»
 № 126ю «ПМС — Поликлиника»
 № 131 «Ж/Д вокзал — Нижняя Алексеевка»
 № 226 «Хлебная пл. — Ул. Солнечная»
 № 253 «Рынок „Норд“ — к/т „Луч“»
 № 272 «станция метро „Безымянка“ — Санаторий „Волга“»
 № 305д «пос. Петра Дубрава — 6-й причал»
 № 347 «6-й причал — Завод „Экран“»
 № 368 «пос. Петра Дубрава — Станция метро "Победа"»
 № 417 «Смышляевка — Ул. Транзитная — Дом молодёжи»
 № 474 «станция метро „Победа“ — Алексеевка»
 № 480 «Ж/Д вокзал — мкр. Крутые ключи»

Архитектура и оформление 
Общая гамма черно-белая: белые мраморные полы и боковые стены, черные гранитные пилоны в два ряда по краям платформы. На путевых стенах картины жизни и работы авиационных заводов во время Великой Отечественной войны, выполненных мраморной мозаикой.

Алексей Григорьевич Моргун, тогда главный архитектор города, распределял задания на проектирование интерьеров всех станций самарского метро, «Безымянку» он сразу оставил себе. Конструировать её решил лично. В годы Великой Отечественной войны появился посёлок Безымянка. Название ему дала маленькая железнодорожная станция, вокруг которой посёлок и вырос. Сюда, на эту станцию в 41-м году 16-летнего парня Алешу Моргуна занесла волна эвакуации. Он начал работать клепальщиком на авиационном заводе. Так из прошлого возникла идея оформления станции. Образ «Безымянки» должен был вызывать в памяти те незабываемые образы зимы 41-го—42-го. Для него это была не просто архитектурная задача, это была потребность души.

Состояние станции 
Состояние станции удовлетворительное. В капитальном ремонте не нуждается.

Интересные факты 
 «Безымянка» — единственная станция в Самаре, где оба вестибюля работают.

В компьютерных играх 
 Фигурирует в RP-игре на движке Multi Theft Auto «Province».

Схема станции

Фотографии

См. также 
 Список станций Самарского метрополитена

Ссылки 
 «Безымянка» на сайте Самаратранс.info
 «Безымянка» на сайте «Прогулки по метро»

Станции Самарского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Появились в 1987 году в России